Guriewicz:
 Aleksandr Guriewicz
 Aron Guriewicz
 Michaił Guriewicz
 Michaił Guriewicz (psychiatra)